Barkley ist der Familienname folgender Personen:

 Alben W. Barkley (1877–1956), US-amerikanischer Vizepräsident
 Charles Barkley (* 1963), US-amerikanischer Basketballspieler
 Dean Barkley (* 1950), US-amerikanischer Politiker (Minnesota)
 Fred Alexander Barkley (1908–1989), US-amerikanischer Botaniker
 Iran Barkley (* 1960), US-amerikanischer Boxer
 Jane Hadley Barkley (1911–1964), Second Lady der Vereinigten Staaten
 Marlow Barkley (* 2008), US-amerikanische Kinderdarstellerin
 Matt Barkley (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Olly Barkley (* 1981), englischer Rugby-Union-Spieler
 Richard Clark Barkley (1932–2015), US-amerikanischer Diplomat
 Ross Barkley (* 1993), englischer Fußballspieler
 Russell A. Barkley (* 1949), US-amerikanischer Psychologe
 Saquon Barkley (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Tan Barkley (* 1965), kanadischer Ruderer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barkley (Delaware), im New Castle County
 Barkley (Missouri), im Marion County
 Barkley (Oregon), im Klamath County – nicht mehr existent
 Barkley Circle, im Harris County, Texas
 Barkley Place, im East Baton Rouge Parish, Louisiana
 Barkley Shores, im Trigg County, Kentucky
 Barkley Square South, im Harris County, Texas

Sonstiges:
 Barkley Bayou, Fließgewässer im Coahoma County, Mississippi
 Barkley Canal, Kanal im Lyon County, Kentucka
 Barkley Lateral, Kanal im Yuma County, Arizona
 Barkley Lease Mine, Mine im San Miguel County, Colorado
 Barkley Pond, See im Washington County, New York
 Barkley Sound, Bucht in Kanada

Siehe auch:
 Barclays
 Barkly
 Barkley Lake